Тарас Русланович Сліпчук (14 березня 1992, с. Лішня Рівненська область — 13 січня 2023, Сіверськ Донецька область) — український військовий,  головний сержант мінометного взводу.

Життєпис 
Народився 14 березня у селі Лішня Дубенського району Рівненської області. Навчався у Демидівському ліцеї, а згодом у Національній академії внутрішніх справ. 

Брав участь у російсько-українській війні з 2016 року. Проходив службу в 46-му окремому штурмовому батальйоні «Донбас». Нагороджений відзнакою "Гордість батальйону «Донбас»", медаллю "За хоробрість в бою", а також хрестом "Честь та слава".

Смерть 

Загинув 13 січня 2023 року поблизу населеного пункту Сіверськ Бахмутського району Донецької області. Похований 22 січня на місцевому кладовищі у селі Лішня. У військового залишилась мама, брат та дружина.